Rik Elstgeest (1979), een Nederlands musicus, bekend onder de artiestennaam Eckhardt
Eckhardt (geslacht), de naam van een Nederlands adellijk geslacht
Rob Eckhardt (1953), Nederlands architect en meubelontwerper